Бой у Санта-Марты или Бой в августе 1702 года — морской бой, продолжавшийся с  по . Сражение велось между английской эскадрой под командованием вице-адмирала Джона Бенбоу и французской эскадрой под командованием Жана-Батиста Дюкасса и было частью Войны за испанское наследство. Бенбоу яростно атаковал французскую эскадру, но отказ большинства его капитанов поддержать атаку позволил Дюкассу спастись. Во время боя Бенбоу был тяжело ранен: ему раздробило ногу, но он продолжал командовать со шканцев. Оправиться от ранения он не смог и спустя два месяца умер, несмотря на ампутацию ноги. Двое его капитанов (Киркби и Вейд) были обвинены в трусости и расстреляны, один заключён в тюрьму.

Решение Бенбоу преследовать французов в том, что оказалось его последним боем, поразило общественное воображение. События этого сражения стали источником вдохновения для ряда баллад, обычно называвшихся «Адмирал Бенбоу» или «Храбрый Бенбоу», которые были любимы британскими моряками и спустя столетие.

Перед боем 
Когда разразилась война за испанское наследство, Бенбоу с небольшой эскадрой был послан в Вест-Индию с целью не допустить захвата испанских владений французами. Дюкасс был отправлен в Картахену во главе эскадры в рамках союзных договорённостей с испанским королём Филиппом V. Бенбоу было приказано перехватить французов.

Диспозиция

Эскадра Бенбоу 
Эскадра Бенбоу состояла из семи кораблей:
 «Breda», 70 пушек, капитан Кристофер Фогг (флагманский корабль);
 «Defiance», 64 пушки, капитан Ричард Киркби;
 «Greenwich», 54 пушки, капитан Купер Вейд;
 «Ruby», 48 пушек, капитан Джордж Уолтон;
 «Pendennis», 48 пушек, капитан Томас Хадсон;
 «Windsor», 48 пушек, капитан Джон Констебл;
 «Falmouth», 48 пушек, капитан Самюэль Винсент.

Эскадра Дюкасса 
 «Heureux», 70 пушек, капитан Беннет (флагманский корабль);
 «Agréable», 56 пушек;
 «Phénix», 50 пушек;
 «Apollon», 50 пушек;
 «Prince de Frise», 56 пушек;
 одно транспортное судно;
 четыре шлюпа.

Ход боя 
19 августа 1702 года эскадра Бенбоу неожиданно столкнулась с французами у колумбийского побережья близ города Санта-Марта немного восточнее устья реки Рио Магдалена. Адмирал отдал приказ эскадре атаковать, но корабли «Defiance» и «Windsor» отстали и совсем не спешили исполнить приказание, не поднимая дополнительных парусов.

Последующие события 
После битвы Бенбоу получил от Жана-Батиста Дюкасса письмо:
Сэр,
в прошлый понедельник я имел мало шансов избежать ужина в вашей каюте, но Богу было угодно распорядиться по-другому. Я благодарен Ему за это. Что касается тех трусливых капитанов, покинувших Вас, повесьте их — ибо, клянусь Богом, они заслуживают этого.
Искренне Ваш,
Дюкасс
Бенбоу последовал этому совету: он отдал своих капитанов под военно-полевой суд, когда они возвратились. Капитаны Киркби и Вейд были признаны виновными в трусости и приговорены к расстрелу, предполагалось, что Вейд был пьян во время боя. Капитан Констебл избежал расстрела, так как обвинение в трусости с него было снято, но по совокупности других обвинений он был исключён из флота и подвергнут гражданской казни.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения войны за испанское наследство
Морские сражения Франции
Морские сражения Англии
Сражения в Атлантическом океане
Сражения 1702 года
Морские сражения XVIII века